Фанди:

 Фанди — залив в северо-восточной части залива Мэн, омывающий побережье Канады и США.
 Фанди — национальный парк Канады, основанный в 1948 году у Залива Фанди.